Дворе́ц Вели́кого ге́рцога () находится в городе Карлсруэ на Кригсштрассе. С 1950 года в этом здании располагается Верховный суд Германии. Здание было построено с 1891 по 1897 год для в то время наследного принца, а впоследствии великого герцога Фридриха II Баденского (1857—1928) и его супруги Хильды Люксембургской (1864—1952). Даже когда Фридрих в 1907 году унаследовал от своего отца, Фридриха I трон, они с женой, оставались жить в этом дворце.

Сад 

Используемая территория охватывает площадь занимающую примерно 4 гектара, расположенную в парке, разработанном, как открытая доступная площадка. Внешний вид сада в течение последних 140 лет подлежал постоянному изменению, и снова был реконструирован при недавно произошедшем расширении федеральной судебной палаты.

Основные конструктивные особенности местности были реализованы в 1817 году на северной стороне дворца на искусственно созданном насыпном холме по проекту главного архитектора Великого герцогства Бадена, Фридриха Вайнбреннера.

Сад на южной стороне дворца (направленной к Кригсштрассе), был реконструирован и по-новому оформлен в конце 19-го века в ходе расширения первоначального садового небольшого замка тогдашним правлением строительного направления во главе с Йозефом Дурмом. Центральное место было окружено шестиступенчатой террасой, ведущей вниз к круглому бассейну с фонтаном, открывающим каскад. За исключением террасы, отремонтированой в 2006 году, каскад был демонтирован в 1970 году, за счёт чего шоссе на Кригштрассе было значительно расширено. Сохранившийся сегодня фонтан Галатеи скульптора Карла Фридриха Мёста был реконструирован в 1954 году, уже при находившейся там федеральной судебной палате. 

Весь период времени, пока Генеральная прокуратура Германии и офис федерального прокурора были размещены при федеральной судебной палате на прилегающей к Херренштрассе территории, большие части сада приходилось использовать в качестве автомобильной стоянки при отсутствии других альтернатив. После переезда федеральной прокуратуры в новое построенное здание на Брауерштрассе, и после расширения Федеральной судебной палаты в 2003 году, первоначально запланированный подземный гараж по финансовым причинам так и не был построен. Тем не менее саду было возвращено много первоначальных элементов, к которым относятся, в частности, газоны и старые деревья.

Несмотря на переезд Федеральной прокуратуры Германии, доступ в парк до сих пор закрыт для общественности, в связи с ужесточением мер безопасности из-за обострившейся ситуации с 2001 года.

Ссылки 
 Дворец Великого герцога на сайте stadtwiki.net
 Дворец Великого герцога на англоязычной версии сайта stadtwiki.net
 Дворец Великого герцога на сайте Хайдельбергского университета
 Дворец Великого герцога на официальном сайте города Карлсруэ
 Описание Дворца Великого герцога

Достопримечательности Карлсруэ
Здания и сооружения Карлсруэ
Здания и сооружения, заложенные в 1891 году
Здания и сооружения, построенные в 1897 году в Германии
Здания судов
Дворцы Баден-Вюртемберга